Segunda División 1955-1956 – torneo di calcio messicano
 Segunda División 1955-1956 – torneo di calcio spagnolo